Pojem Afek může označovat:
 Afek (Mate Ašer), kibuc v Izraeli.
 Tel Afek neboli Antipatris, lokalita ve středním Izraeli poblíž města Petach Tikva se zbytky starověkého osídlení a s prameny řeky Jarkon
 Tel Afek (Zebulun), lokalita v severním Izraeli poblíž města Haifa ze zbytky starověkého osídlení
 Ejn Afek, přírodní rezervace v severním Izraeli, která zahrnuje archeologickou lokalitu Tel Afek (Zebulun) a okolní močály 
 Oblastní rada Mif'alot Afek, bývalé správní území v Izraeli

Podobný pojem Afik pak může znamenat:
 Afik, izraelský kibuc na Golanských výšinách pojmenovaný podle biblického města Afek a zbudovaný roku 1967 nedaleko vysídleného syrského města Fik
 Afikim,  izraelský kibuc u Galilejského jezera